Die Pacific Life Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 23. März 2008 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In dieser Saison war es das erste von neun Turnieren der Kategorie ATP Masters Series. Parallel dazu wurden in Indian Wells auch die Pacific Life Open 2008 der Damen ausgetragen. Das Turnier hat eine Dauer von zwei Wochen und in denselben Wochen finden keine anderen Turniere der ATP statt.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal. Er schied jedoch im Halbfinale gegen den an drei gesetzten späteren Sieger Novak Đoković aus. Dieser besiegte im Finale den ungesetzten Mardy Fish in drei Sätzen mit 6:2, 5:7, 6:3 und gewann seinen ersten Titel in Indian Wells bzw. neunten Einzel-Titel auf der ATP World Tour.
Im Doppel traten Martin Damm und Leander Paes nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Beide traten mit einem anderen Partner an und schieden in der ersten Runde bzw. im Viertelfinale aus. Sieger im Doppel wurden Jonathan Erlich und Andy Ram. Sie besiegten im Finale Daniel Nestor und Nenad Zimonjić in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.339.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.589.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 8. und 9. März 2008 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Indian Wells